Stürzbecher ist der Name von:

 Manfred Stürzbecher (1928–2020), deutscher Medizinhistoriker und Arzt
 Ulrike Stürzbecher (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Wolfgang Stürzbecher (* 1962), deutscher Tierfotograf
Siehe auch:
 Störtebeker
 Sturzbecher